

Persone
 Hoshina Masamitsu – daimyō giapponese
 Hoshina Masanao – daimyō giapponese
 Hoshina Masatoshi – samurai giapponese
 Hoshina Masayuki – daimyō giapponese

Altro
 Clan Hoshina – clan Giapponese della provincia di Shinano